Минский финансово-экономический колледж — учреждение среднего специального образования Республики Беларусь, один из старейших и авторитетнейших в республике колледжей в сфере финансов.

История

1930—1934 
Основан в 1930 году как Минский финансово-экономический техникум с двумя отделениями: кредитного и сберегательного дела; в Белорусской энциклопедии датой основания считается 1931 год, когда в техникуме начались занятия (10 марта 1931 года). Они проводились на базе школы № 17 с четырьмя отделениями: финансовом, учётном, кредитно-банковском и кредитно-сберегательном. В следующем году в собственность техникума были переданы два здания барачного типа: одно стало жильём для студентов, в другом проводились занятия. В ту пору студенты учились в третью смену: с 18:30 до 23:00. Первые выпускники закончили его в марте 1934 года. Дипломы получил 131 человек.

1935—1940 
В 1938 году в собственность техникума передали 2 новых здания в студгородке, ранее принадлежавших политеху. В 1938 году выпуск составил 147 человек, в 1939—152, в 1940—151 человек.

1941—1945 
К 1941 году было подготовлено 943 молодых специалиста, то есть семь выпусков. Директором в это время (с 1937 по 1941) и до 1950 года) был Михаил Ефимович Железняк. В 1941 началась война и в армию были призваны директор Михаил Ефимович Железняк, многие преподаватели и учащиеся выпускного курса.

1946—1948 
В январе 1946 года объявлен первый послевоенный набор в техникум. На учёбу было принято 302 человека, в том числе 63 демобилизованных воина. Занятия начались с 1 сентября 1946 года в третью смену с двадцати часов в восстановленном здании 37-й школы по улице Танковой.

1949—1951 
В 1949 году начались работы по строительству нового учебного здания и общежития на углу Ленинского проспекта и ул. Типографской (ныне Сурганова). Сейчас в этом здании находится Белорусская государственная академия искусств. В этот период (до 1966 года) директором техникума был Владимир Иванович Васильцов. В послевоенные годы в педагогический состав влились новые специалисты — выпускники Ленинградского финансово-педагогического и Московского финансово-экономического институтов. Большую помощь в создании учебной базы, в организации и проведении методической работы, в пополнении методического обеспечения занятий оказали Куйбышевский и Орловский финансовые техникумы. В 1950 году в Минске проходил городской смотр средних специальных учебных заведений. Минский финансовый техникум был признан лучшим и стал образцом для других техникумов Минска.

1952—1960 
В 1960 году объединился с Минским статистическим техникумом. В том же году занятия начали проводиться в нынешнем здании (Красная, 17).

1996—1977 
В 1970-х был построен 2-й учебный корпус и два общежития. С 1966 по 1977 год директором техникума был Дмитрий Егорович Ковалёв. В 1972 году техникум за высокие показатели в социалистическом соревновании в честь 50-летия Союза Советских Социалистических Республик был награждён Почётной грамотой ЦК КПБ, Президиума Верховного Совета БССР, Республиканского Совета профсоюзов.

1978—1979 
С 1979 года принимает студентов из стран освободившихся от колониальной зависимости, в их числе : Ангола, Афганистан, Камбоджа, Лаос, Гвинея-Бисау, Конго, Сьерра-Леоне, Мали, Гренада, Мозамбик. Был построен новый переход между столовой и учебным корпусом. Директором в этот период была Нина Васильевна Вдовиченко.

1980—1981 
Незадолго до 50-летия техникуму Президиум Верховного Совета БССР вручил Почётную грамоту Верховного Совета БССР за успехи в подготовке квалифицированных кадров среднего звена. Группа преподавателей была награждена Почётными грамотами и Грамотами Верховного Совета БССР, двум — присвоено звание «Заслуженный учитель БССР» и одному — звание «Заслуженный экономист БССР».

1982—1984 
В этот период директором был Николай Владимирович Омельянович.

1984—1992 
В этот период директором был Николай Владимирович Кречко. Было открыто новое отделение по специальности «Бухгалтерский учёт» по дневной форме обучения. 5 преподавателей техникума получили высшую и первую квалификационные категории.

1993—1995 
В этот период директором был Александр Александрович Калинка. 1 сентября 1994 техникум был преобразован в колледж, каким он и является по сей день. Был увеличен срок обучения: до 2 лет 10 месяцев по дневной форме, а по заочной — до 3 лет 6 месяцев. В 1999/2000 учебном году в колледже готовили специалистов по специальностям «финансы», «бухгалтерский учёт, анализ и контроль», «банковское дело».

1995-Настоящее время 
В 2000 году колледжу исполнилось 70 лет. В 2002—2003 произошёл капремонт : преобразились крыша, фасады, стены, был разбит сквер перед 1-м корпусом. Было возобновлено проведение Дня открытых дверей. В 2004 были проведены первые трансляции Радио-МФЭК. В 2005 году колледж отметил 75-летний юбилей. В 2006 году на смотре «Лучшее общежитие» общежитие МФЭК № 2 (ул. Кульман, 23) заняло I место среди общежитий всех ПТУ и колледжей г. Минска. В районном конкурсе на лучшую организацию идеологической работы МФЭК занял I место. В 2007 году снова завоёвывает звание «Лучшее общежитие». В 2010 году на должность директора назначена Коротина Алла Николаевна. С 2012 года директором является Бесько Оксана Анатольевна.

Руководство

Директора 
 Козаков А. Ф.
 Дятлов В. А.
 Железняк Михаил Ефимович
 Васильцов Владимир Иванович
 Ковалев Дмитрий Егорович
 Вдовиченко Нина Васильевна
 Омельянович Николай Владимирович
 Кречко Николай Владимирович
 Калинка Александр Александрович
 Коротина Алла Николаевна
 Бесько Оксана Анатольевна

Деятельность 
Обучение осуществляется по дневной форме на базе общего среднего образования (11 классов школы либо ПУ) как за счёт бюджетных средств, так и на платной основе.

Специальности 
 2-25 01 31 Специальность «Финансы»
 2-25 01 31 01 Специализация «Бюджет и бюджетный учёт»
 2-25 01 31 02 Специализация «Налоги и налогообложение»
 2-25 01 31 03 Специализация «Страхование»
 2-25 01 32 Специальность «Банковское дело»
 2-25 01 35 Специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль»
 2-26 02 03 Специальность «Маркетинг»
 2-27 01 01 Специальность «Экономика и организация производства»
 2-27 01 01 27 Специализация «Экономика и правовое обеспечение предпринимательской деятельности»

Цикловые комиссии 
Учебная работа в колледже осуществляется цикловыми комиссиями — методическими объединениями преподавателей по родственным дисциплинам. В колледже функционируют 10 цикловых комиссий:

 Комиссия белорусского и иностранных языков
 Комиссия социально-философских дисциплин
 Комиссия социально-экономических дисциплин
 Комиссия планово-экономических дисциплин
 Комиссия финансовых дисциплин

 Комиссия налогов и налогообложения
 Комиссия бухгалтерского учёта, ревизии и контроля
 Комиссия банковских дисциплин
 Комиссия информационных технологий, математики, статистики
 Физическое воспитание

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Литература 
 

Организации по алфавиту
Средние специальные учебные заведения по алфавиту
Колледжи Минска
Советский район (Минск)